Влади́мир Орло́в: 
 Орлов, Владимир Алексеевич (род. 1953) — белорусский историк и писатель.
 Орлов, Владимир Викторович (1936—2014) — русский писатель и сценарист.
 Орлов, Владимир Владимирович (род. 1971) — российский хоккеист.
 Орлов, Владимир Вячеславович (1932—2019) — советский и российский философ-марксист.
 
 Орлов, Владимир Димитриевич (1856—1915) — русский врач.
 Орлов, Владимир Ефимович (1936—2005) — советский государственный деятель.
 Орлов, Владимир Иванович (1916—1974) — советский журналист, популяризатор науки.
 Орлов, Владимир Игоревич (1964—2021) — российский историк литературы, редактор, издатель.
 Орлов, Владимир Митрофанович (1895—1938) — советский военно-морской деятель, начальник РККФ.
 Орлов, Владимир Натанович (1930—1999) — детский поэт и драматург.
 
 Орлов, Владимир Павлович (1921—1999) — партийно-государственный деятель Самары, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Орлов, Владимир Фёдорович (1841 или 1843—1899) — русский нигилист и революционер, член группы Нечаева; впоследствии толстовец.